Canalização (do inglês Channelling) é um fenômeno no qual ocorre uma suposta utilização de um médium por uma entidade extra-física para a transmissão de mensagens, servindo como meio de comunicação. É estudado pela Parapsicologia.

Ver também
Parapsicologia
Mediunidade

Parapsicologia
Espiritismo